Катарина Час (; род. 23 сентября 1976, Словень-Градец, Югославия) — словенская актриса и телеведущая.

Биография 
Катарина Час родилась в городе Словень-Градец на севере Словении в семье лесничего Мирана Часа и его жены Александры. Катарина закончила люблянскую гимназию «Бежиград», где учились многие известные словенцы (например, Тая Крамбергер или Славой Жижек), и экономический факультет Люблянского университета. Час впервые появилась на экране в 1988 году, снявшись в рекламе газированного напитка Cockta. В дальнейшем она снималась в молодёжных фильмах, вела развлекательные программы на ТВ (Atlantis и музыкальное шоу Aritmija), которые превратили её в словенскую знаменитость.

В 2011 году Час снялась в чёрной комедии Джона Майкла Макдоны «Однажды в Ирландии», отмеченной целым рядом национальных ирландских и международных кинонаград. Через два года Катарина исполнила одну из второстепенных ролей в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». Фильм получил высокие оценки кинокритиков и пять номинаций на «Оскар», а Катарина стала первой словенской актрисой, занятой в картине такого уровня. Следующим голливудским фильмом для неё стал «Второй шанс» — драма о постаревшем рок-музыканте с Аль Пачино и Кристофером Пламмером.

В 2021-22 годах Катарина сыграла одну из главных ролей в словенском сериале Ja, Chef! — адаптации известного российского телесериала «Кухня». Её персонаж — Пика Голоб, менеджер ресторана французской кухни Chateau de Philippe. В оригинальной версии похожую роль сыграла Елена Подкаминская.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Катарины Час

Выпускники Люблянского университета
Киноактрисы Словении